Шампионска лига 2020/21 е 66-ото издание на най-престижния европейски клубен турнир, организиран от УЕФА и 29-ото издание откакто турнирът се преименува от Купа на европейските шампиони на Шампионска лига. Финалът е планиран да се играе на 29 май 2021 г. на Олимпийския стадион „Ататюрк“ в Истанбул. Поради пандемията от коронавирус и свързаното с това отложено провеждане на финалната фаза на предния сезон на турнира, УЕФА ревизира провеждането на квалификационната фаза на турнира, като провежда всички етапи до плейофната фаза в една среща. На 10 май УЕФА променя мястото на провеждане на финала поради факта, че Турция е в червения списък на Великобритания като държава с много заразени с коронавирус. Ето защо финалът е преместен на Ещадио до Драгао в Порто. Олимпийският стадион „Ататюрк“ в Истанбул е определен да домакинства финала през 2023 г. на мястото на стадиона в Мюнхен.

Предварителен кръг 
В предварителния кръг участват шампионите на четирите първенства с най-нисък коефициент според ранглистата на УЕФА. Отборите участват в полуфинална фаза от по една среща, като победителите от полуфиналите се срещат в една финална среща, за да определят участника в първия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори участват във втория квалификационен кръг на Лига Европа 2020/21.

Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 17 юли 2020 г. Полуфиналите са на 8 август, а финалът на 11 август 2020 г. Всички срещи се играят на стадион Коловрей в Нион (Швейцария).

 Полуфинал

 Финал

1 Първоначално срещата между Дрита и Линфийлд е трябвало да се проведе на 11 август. В деня на срещата УЕФА обявява, че двама играчи на Дрита са дали положителни проби за коронавирус и поради това е взето решение срещата да бъде отменена. УЕФА обявява, че ще вземе допълнително решение относно срещата съгласно разпоредбите си, свързани с коронавирус.  На 12 август УЕФА взема решение да присъди служебна победа 3:0 за Линфийлд.

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
В първия квалификационен кръг участват 33 шампиона на десетте първенства и победителят от предварителния кръг. Отпадналите от този кръг отбори участват във втория квалификационен кръг на Лига Европа 2020/21.

Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 9 август 2020 г., а срещите се провеждат на 18 и 19 август 2020 г.

1 Поради ограниченията за пътуване между Република Ирландия и Словения, свързани с продължаващата пандемия от коронавирус, срещата между Целе и Дъндолк беше изиграна на неутрален терен на стадион Ференц Суса в Будапеща.
2 Първоначално срещата между КИ Клаксвик и Слован Братислава трябва да се проведе на 19 август. В деня на срещата УЕФА обявява, че играч и член на щаба на Слован са дали положителни проби за коронавирус и поради това срещата е отложена за 21 август.  Въпреки взетите мерки за провеждането на отложената среща, в състава на Слован Братислава биват открити нови случаи на коронавирус, поради което УЕФА решава да отмени провеждането на срещата.  На 24 август УЕФА взема решение да присъди служебна победа 3:0 за КИ Клаксвик

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и нешампионски. В шампионския поток се състезават 17 победителя от първия квалификационен кръг заедно с три шампиона, които се присъединяват в този кръг. В нешампионския поток се състезават шест вицешампиона от първенства, чиито коефициент дава право на участие на два отбора в Шампионската лига.

Жребият се изтегли на 10 август 2020 г., а мачовете са на 25 и 26 август 2020 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в третия квалификационен кръг на Лига Европа 2020/21.

Трети квалификационен кръг 
Третият квалификационен кръг включва 10 победителя от втория квалификационен кръг. В нешампионския поток редом с трите победителя от втория квалификационен кръг се включват и три отбора, които не са шампиони, но поради коефициента на първенството, в което участват, придобиват право на участие в турнира.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 31 август 2020 г., а мачовете са на 15 и 16 септември 2020 г. Отпадналите от шампионския поток участват в плейофите на Лига Европа 2020/21, докато отпадналите от нешампионския поток се класират за груповата фаза на Лига Европа 2020/21.

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 1 септември 2020 г. Първите срещи се играят на 22 и 23 септември 2020 г., а реваншите – на 29 и 30 септември 2020 г. В шампионския поток се включват три шампиона редом с петте победителя от третия квалификационен кръг. В нешампонския поток участват един отбор от страна с достатъчно висок коефициент, позволяващ ѝ да включи повече от един представител, както и трите победителя от третия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори участват в груповата фаза на Лига Европа 2020/21.

Групова фаза 
Жребият се провежда в Нион (Швейцария) на 1 октомври 2020 г. Отборите са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Единствено отборите в първа урна включват шампионите на седемте първенства с най-висок коефициент според ранглистата на УЕФА плюс миналогодишния носител на Купата на Шампионската лига, независимо от техните клубни коефициенти. 32-та отбора са изтеглени в 8 групи по 4 отбора, като отбори от една и съща държава не могат да се поставят в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 20–21 октомври, 27–28 октомври, 3–4 ноември, 24–25 ноември, 1–2 декември и 8–9 декември 2020 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в 1/16-финалната фаза на Лига Европа, а последният отпада. Истанбул Башакшехир, Рен, Краснодар и Митюлан правят дебют в груповата фаза.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Вижте също 
 Лига Европа 2020/21

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Шампионска лига на УЕФА

Европейска шампионска лига
Сезон 2020/21 във футбола